Влади́мир Ио́сифович Татарчу́к (25 апреля 1966, посёлок Матросово, Магаданская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист. Заслуженный мастер спорта СССР (1989). Один из лучших атакующих полузащитников в истории московского ЦСКА. Был в числе лидеров «золотой» команды Павла Садырина, выигравшей последний чемпионат СССР.

Биография 
Воспитанник футбольной школы города Владимир-Волынский и львовского спортинтерната. Первые тренеры — Ярослав Кореневский, Владимир Данилюк.

В январе 1992 года заключил контракт на 2 года с клубом «Славия» из ЧСФР. Первые три месяца не очень часто появлялся на поле, однако потом акклиматизировался и стал игроком основы. Выступал на позиции «под нападающими», часто забивал. Из-за разногласий между руководителями клубов «Славия» и ЦСКА, вернулся в Москву, где вновь играл за «армейцев».

В конце октября 1994 года уехал вместе с Олегом Сергеевым играть в Саудовскую Аравию, куда его пригласил украинский тренер Иштван Шандор. В стране провёл 7 месяцев, которые считает для себя потерянными (контракт был на 2 года). Вместе с командой занял 3-е место, но при этом в ней сменилось 7 тренеров. Вернулся в Москву, но оказался не у дел и в ЦСКА (по решению ФИФА должен был продолжать играть в Саудовской Аравии). В итоге 8 месяцев провёл без игры.

В середине 1996 года, при посредничестве Бориса Игнатьева, подписал контракт с «Динамо-Газовиком», вместе с которым вышел в Высшую лигу.

В сборной СССР/России — 16 матчей, 1 гол. За олимпийскую сборную СССР сыграл 10 матчей. Также за сборную СССР сыграл в 1 неофициальном матче.

Сын Владимир Татарчук-младший также футболист.

Карьера

В качестве футболиста 
 1983 — СКА «Карпаты» (Львов)
 1984 — «Динамо» (Киев)
 1985 — СК ФШМ (Москва)
 1985—1991 — ЦСКА (Москва)
 1991—1994 — «Славия» (Прага, Чехия)
 1994 — ЦСКА (Москва)
 1994—1995 — «Аль-Иттихад» (Джидда, Саудовская Аравия)
 1996—1997 — «Тюмень»
 1998—1999 — «Локомотив» (Нижний Новгород)
 2000 — «Сокол» (Саратов)
 2000 — «Металлург» (Красноярск)
 2001 — «Металлург» (Лиепая, Латвия)
 2002 — «Шатура»

В качестве тренера 
 Тренер в футбольной школе ЦСКА (Москва, 2002—2003).
 Главный тренер команды КФК «Красный Октябрь» (Москва, 2003).

Достижения

Командные 
 Олимпийский чемпион 1988 года.
 Чемпион СССР 1991 года.
 Обладатель Кубка СССР 1991 года.
 Победитель первого дивизиона первенства России 2000.

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов сезона в СССР (2): № 3 — 1990, № 2 — 1991.

Примечания

Ссылки 
 Владимир ТАТАРЧУК. «Наши жёны должны были ходить в парандже», «Спорт-Экспресс»,14 августа 1996
 Статистика на сайте «Наши в еврокубках»
 «В раздевалку зашёл Колосков с ящиком шампанского: „А тебя, Татарчук, оштрафуем“»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки сборной России по футболу
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК ФШМ
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Металлург» Лиепая